En Pologne, Wielkopole peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wielkopole, un village.

 dans la voïvodie de Łódź
 Wielkopole, un village du powiat de Piotrków.

 dans la voïvodie de Lublin
 Wielkopole, un village du powiat de Krasnystaw,
 Wielkopole, un village du powiat de Włodawa.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Wielkopole, un village du powiat de Jędrzejów,
 Wielkopole, un village du powiat de Włoszczowa.